Cédille est un personnage de bande dessinée de la série Les Petits Hommes

Biographie fictive

Analyse du personnage 

Personnage des Petits hommes